Barqueiros pode ser:

Barqueiros (Barcelos) - freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
Barqueiros (Mesão Frio) - freguesia no concelho de Mesão Frio, Portugal

Desambiguações de topônimos